Două localități din județul Vaslui, România, poartă numele de Rășcani:

Rășcani, o localitate din comuna Dănești
Rășcani, o localitate din comuna Șuletea

Altele 
 Râul Rășcana, curs de apă, afluent al râului Bahlui

Vezi și 
 Rîșcani (dezambiguizare)
 Râșca (dezambiguizare)

Toponime românești